Agila bezeichnet:
 eine Haustierversicherung, siehe Agila (Versicherung)
 einen im Jahr 555 gestorbenen König der Westgoten, siehe Agila I.
 einen um 714 gestorbenen König der Westgoten, siehe Agila II.
 ein Microvan-Modell von Opel, siehe Opel Agila
 eine Kartoffelsorte, siehe Agila (Kartoffel)
 die litauische Form des ostpreußischen Ortsnamens „Agilla“  (1938–1946: Haffwerder, Kreis Labiau, Ostpreußen), seit 1946: Krasnoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk der Oblast Kaliningrad in Russland
 eine Software zum Auswerten von ADCP-Messungen